Mago peut désigner :

Titres 

 Tago Mago est le troisième album studio du groupe allemand de rock expérimental Can, sorti en 1971.
 Tago Mago est une chanson du groupe Kaoma.
 Mago, une ancienne revue de l'éditeur Jeunesse et vacances.

Divers 
 Mago, une déesse très importante dans la mythologie coréenne ;
 Mago ou Magon, plusieurs personnages historiques de Carthage ;
 Mago, un genre d'araignées ;

Toponyme 

 le Parc national de Mago, en Éthiopie ;

Pseudonyme 

 Mago (1925-2004), un costumier et décorateur allemand.